Provincia Santiago se poate referi la:

Provincia Santiago, Chile
Provincia Santiago, Republica Dominicană

Provincia Santiago del Estero, Argentina
Provincia Santiago de Cuba